A 13-a ediție a Campionatului European de Atletism s-a desfășurat între 6 septembrie și 12 septembrie 1982 la Atena, Grecia. Aceasta a fost a doua oară când Atena a găzduit acest eveniment, prima ediție găzduită de acest oraș având loc în 1969. Au participat 776 de sportivi din 30 de țări.

Stadion 
Probele au avut loc pe Stadionul Olimpic din Atena. Acesta a fost construit până în anul 1982.

Rezultate
RM - record mondial; RC - record al competiției; RE - record european; RN - record național; PB - cea mai bună performanță a carierei

Masculin

Feminin

Clasament pe medalii

Participarea României la campionat 
18 atleți au reprezentat România.

 Vali Ionescu – lungime - locul 1
 Maricica Puică – 1500 m - locul 4 – 3000 m - locul 2
 Anișoara Cușmir – lungime - locul 2
 Doina Melinte – 800 m - locul 6 – 1500 m - locul 9
 Bedros Bedrosian – triplusalt - locul 6
 Cristina Cojocaru – 400 m - locul 16 – ștafetă 4×400 m - locul 6
 Ibolya Korodi – ștafetă 4×400 m - locul 6
 Elena Tărîță – ștafetă 4×400 m - locul 6
 Daniela Matei – ștafetă 4×400 m - locul 6
 Ion Zamfirache – disc - locul 7
 Florența Crăciunescu – disc - locul 7
 Iosif Nagy – disc - locul 8
 Mihaela Loghin – greutate - locul 8
 Corina Țifrea – heptatlon - locul 10
 Ion Oltean – 110 m garduri - locul 13
 Gina Ghioroaie – lungime - locul 16
 Sorin Matei – înălțime - locul 17
 Horia Toboc – 400 m garduri - locul 20

Note

Legături externe 
  Athina European Championships la Asociația Europeană de Atletism
  1982 European Champs la athleticspodium.com

Atletism
1982
Sport în Atena
Competiții sportive internaționale găzduite de Grecia